
Termin olovo hlorid ima više značenja.

 Olovo(II) hlorid, PbCl2
 Olovo(IV) hlorid, PbCl4